Just Like Heaven bezeichnet:

 Just Like Heaven (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1930
 Just Like Heaven (Lied), Lied der Musikgruppe The Cure aus dem Jahr 1987
 Just Like Heaven (Brandon Lake), Lied von Brandon Lake aus dem Jahr 2020
 englischer Titel des Films Solange du da bist aus dem Jahr 2005
 englischer Titel des Buchs Mit List und Küssen von Julia Quinn aus dem Jahr 2012